Igor Rasko, ruski hokejist, * 7. oktober 1966, Moskva, Rusija.

Rasko je v sovjetski ligi igral za kluba Krila Sovjetov in Sputnik Nižni Tagil. Ob koncu kariere je po eno sezono igral v češki ligi za HC Pardubice, slovenski ligi za HK Celje v 1994/95, ko je bil s 30-imi goli in 26-imi podajami sedmi strelec lige, in avstrijski ligi za Wiener EV.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 24
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 6
| 4
| 10
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 29
| 4
| 0
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 30
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 34
| 1
| 1
| 2
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 18
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sputnik Nižni Tagil
| Sovjetska 2. liga
| 87/88
|
| 26
| 8
| 7
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pardubice
| Češka liga
| 93/94
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Celje
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Evropska liga
| 96/97
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wiener EV
| Avstrijska liga
| 96/97
|
| 12
| 5
| 1
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 200
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 46
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Zunanje povezave 
 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti Sputnik Nižni Tagil
Hokejisti HC Pardubice
Hokejisti HK Celje
Hokejisti Wiener EV
Moskovski športniki